Джувейни — семья потомственных чиновников, происходившая из округа Джувейн в Хорасане (Иран). Представители семьи занимали высокие должности в финансовом ведомстве при сельджуках, хорезмшахах и монголах. Известны:
 Баха ад-Дин Мухаммед ибн Али с 1192 года служил хорезмшаху Ала ад-Дину Текешу (1172—1200). Его внук:
 Баха ад-Дин Мухаммед ибн Мухаммед — сахиб-диван Хорасана при монгольских ханах. Его сыновья:
 Ала ад-дин Ата Малик (1226—1283) — государственный деятель и историк, автор Та’рих-и джахангушай.
 Шамс ад-Дин Мухаммед (?—1284) — государственный деятель, сахиб-диван ильханов-Хулагуидов.

Литература

Ссылки 
 

История Ирана